Het bokstoernooi in het zwaargewicht voor mannen tijdens de Olympische Zomerspelen 2012 in Londen werd gehouden van 1 tot en met 11 augustus 2012.

Opzet 
Het toernooi bestond enkel uit een knock-outfase. Er werden bronzen medailles uitgereikt aan de verliezers van beide halve finales.  Elk gevecht bestond uit drie rondes van drie minuten.

Programma 
Alle tijden zijn West-Europese Zomertijd (UTC +1:00)

Toernooischema

Laatste vier

Overzicht

Bronvermelding 
  Uitslagen

Mannen 91